Duitsland:
Kirchheim (Euskirchen)
Kirchheim (Hessen)
Kirchheim (Neder-Franken)
Kirchheim (Thüringen)
Kirchheim am Neckar
Kirchheim am Ries
Kirchheim an der Weinstraße
Kirchheim bei München
Kirchheim in Schwaben
Kirchheim unter Teck

Frankrijk:
Kirchheim (Elzas)

Oostenrijk:
Kirchheim im Innkreis